Rudolf Abel může být:

 Rudolf Abel (bakteriolog) (1868–1942) – německý bakteriolog
 Rudolf Ivanovič Abel, narozený jako William August Fisher (1903–1971) – sovětský špion